Spojení písmen H a C může mít různé významy:

HC 
 CD-HC – bývalý kód ISO 3166-2 pro provincii Haut-Congo
 SPZ Okresu Hlohovec
 sportovní zkratka Hockey Club
 v geocachingu domácí souřadnice (z anglického Home coordinates)
 Hardcore – hudební styl
 firma Home Credit

Externí odkazy